Het Europees kampioenschap dammen 1974 werd van 18 t/m 26 mei 1974 gespeeld in Arco. 
Winnaar met 22 punten uit 12 partijen werd Andris Andreiko, op 1 punt gevolgd door Anatoli Gantvarg. 
Op de 3e en 4e plaats eindigden Frank Drost en Pieter Bergsma met respectievelijk 19 en 15 punten. 
Belgische deelnemers waren Oscar Verpoest (5e met 13 punten) en Michel Grégoire (9e met 10 punten).

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Europees kampioenschap dammen
Dammen in Italië
Sport in Trentino-Zuid-Tirol
Trente
Dammen in 1974
Dammen